

Sigle 
 Lidhja Demokratike e Kosovës (Lega Democratica del Kosovo) – partito politico kosovaro

Codici 
 LDK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lidköping (Svezia)
 ldk – codice ISO 639-3 della lingua leelau

Altro 
 LDK – targa automobilistica di Lahn-Dill-Kreis (Germania)